Кызылагаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылагаш — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Кызылагаш — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Кызылагаш — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Кызылагаш — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылагаш (до 1990 г. — Михайловка) — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылагаш — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылагаш — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылагаш — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылагаш — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылагаш — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылагаш — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Кызылагаш — село в Иртышском районе Павлодарской области.